Lipsmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Antonius Lipsmeier (* 1937), deutscher Pädagoge
 Martin Lipsmeier (1898–1947), deutscher Bildhauer